Monteirotoko (Tockus monteiri) är en fågel i familjen näshornsfåglar inom ordningen härfåglar och näshornsfåglar

Utbredning 
Den förekommer på torr savann i södra Angola och norra Namibia.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar Joaquim João Monteiro (1833-1878), en portugisisk gruvingenjör och samlare verksam i Angola 1858-1875.

Noter

Externa länkar

Näshornsfåglar
Fåglar i etiopiska regionen